Kardos Gyula (1857–1908) festő
 Kardos Gyula (1880–1943) evangélikus püspök